Capri (eiland), een Italiaans eiland
Capri (stad), een stad op het eiland Capri
Bisdom Capri, voormalig bisdom op het eiland
Capri Records (jazz), een platenlabel voor jazz
Capri Records (rock and roll), een platenlabel waarop rock-'n-roll-platen uitkwamen
Capri (scooter), een Italiaans historisch merk van scooters
Capri (kledingstuk), een soort broek 
Ford Capri, een aantal autotypen van Ford Motor Company
Ford Capri (Europa)
Ford Capri (Australië)
Ford Consul Capri
Mercury Capri, een autotype van Mercury